Terra Cotta ist der Name mehrerer Orte

in Kanada:
 Terra Cotta (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Terra Cotta (Georgia)
 Terra Cotta (Illinois)
 Terra Cotta (Kalifornien)
 Terra Cotta (Kansas)
 Terra Cotta (North Carolina)

Siehe auch:
 Terra Cotta Mountain, Berg in Antarktika
 Terrakotta